Kaze Tachinu — filme japonês de animação lançado em 2013 e dirigido por Hayao Miyazaki.
 Kaze Tachinu (trilha sonora) — lançado em 2013 com músicas de Joe Hisaishi.
 Kaze Tachinu (mangá) — publicado entre os anos de 2009—10 por Hayao Miyazaki.

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música